RSS může znamenat:
 Rich Site Summary, RDF Site Summary, eventuálně Really Simple Syndication – souborový formát pro výtahy aktualit.
 Radio Service Software – program pro ovládání telefonů od společnosti Motorola.
 Zkratka lodí v Singapurském námořnictvu
 Ráštríj svajamsévak sangh – hinduistická nacionalistická organizace
 Roľnícka strana Slovenska – politická strana na Slovensku v 90. letech
 Rotating Service Structure, používána ve vesmírném programu
 Rhymes Street Squad – kompilace rapu z Karviné a okolí vydané v letech 1998, 2000 a 2001; jedny z prvních českých hip-hopových kompilací a vůbec první hip-hopová kompilace na Moravě